Агвазарка има више значења:
  Агвазарка (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агвазарка (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику